Yamanashi (prefectuur), een prefectuur in Japan
 Yamanashi (stad), een stad in bovenstaande prefectuur